El Condado de Elbert es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Elbert (Colorado)
 Condado de Elbert (Georgia)